Peer Gynt je drama Henrika Ibsena, čiji se naslov rabi u sljedećim djelima:

 Peer Gynt (Grieg), scenska glazba za Ibsenovu dramu i dvije suite iz nje
 Suita "Peer Gynt" br. 1
 Suita "Peer Gynt" br. 2
 Peer Gynt (Egk), opera Wernera Egka iz 1938. godine, po Ibsenovoj drami
 Peer Gynte (Schnittke), balet Alfreda Schnittkea iz 1987. godine, po Ibsenovoj drami